Emmanuel Bonafos (segle XVII-segle XVIII), metge i professor perpinyanenc, fundador d'una família de metges rossellonesos
 Emmanuel Bonafos i Siau (1774-1854), metge i botànic perpinyanenc
 Emmanuel Bonafos-Lazerme (1824-1885), metge perpinyanenc